Christopher Conyers ist der Name folgender Personen:

* Christopher Conyers (Adliger, um 1411) (um 1411–nach 1461), englischer Adliger
 Christopher Conyers (Adliger, † zwischen 1463 und 1465) († zwischen 1463 und 1465), englischer Adliger
 Christopher Conyers, 2. Baron Conyers († 1538), englischer Adliger
 Christopher Conyers, 2. Baronet (1621–1693), englischer Adliger